Арамбу́ру () — прізвище баскського походження. Відомі носії:

 Патрісіо Араболаса Арамбуру — іспанський футболіст
 Педро Еухеніо Арамбуру — аргентинський військовик і політик
 Франсіско Арамбуру — бразильський футболіст
 Хуан Карлос Арамбуру — аргентинський кардинал

Див. також 
 Арамбуру (острів) — острів в затоці Річардсон, Каліфорнія (США).